Nagyszalánc (Slanec), település a Kassai járásban
Nagyszalánc, Herencsvölgy településrésze a Gyetvai járásban